Código de Procedimiento Civil puede referirse a:

 El Código de Procedimiento Civil de Chile.
 El Código de Procedimiento Civil de Ecuador.
 El Código de Procedimiento Civil de Uruguay, aprobado en 1878 y reemplazado por el Código General del Proceso en 1988.
 El Código de Procedimiento Civil de Venezuela.